
Molekulska formula -{C26H40O2}- se može odnositi na:

 L-759,656
 L-759,633